Acasta este o listă a localităților din Mauritius și Agaléga.

Mauritius

Agaléga

Note

 

Mauritius